Corigliano puede referirse a:

 Corigliano Calabro, localidad de la provincia de Cosenza, región de Calabria.
 Corigliano d'Otranto, una localidad italiana de la provincia de Lecce, región de Puglia.
 Corigliano-Rossano, comuna italiana de la provincia de Cosenza, región de Calabria.